Punkara — студийный альбом британской группы Asian Dub Foundation, вышедший в 2008 году, первый альбом коллектива с их новым вокалистом Ал Румдженом (Al Rumjen).

Список композиций 
 Superpower [04:54]
 Burning Fence [04:12]
 No Fun [04:17]
 Speed of Light [06:15]
 Ease Up Caesar [03:58]
 S.O.C.A. [04:40]
 Target Practice [03:33]
 Living Under the Radar (ghostplane) [04:16]
 Altered Statesmen [04:18]
 Bride of Punkara [05:01]
 Stop the Bleeding [03:31]
 Awake/Asleep [04:05]

Участники записи 
 Стив Чандра Савал (Steve Chandra Savale) — гитара
 Санжай Гулабхай Тейлор (Sanjay Gulabhai Tailor «Sun-J») — DJ
 Джон Пандит (John «Pandit G» Pandit) — DJ
 Притпал Раджпут (Prithpal «Cyber» Rajput)
 Актавир (Aktarv8r) — вокал
 Мартин Савал (Martin «Babu Stormz» Savale) — бас
 Ал Румжен (Al Rumjen) — вокал

Ссылки 
 Страничка альбома на blogspot.com

Альбомы электронной музыки
Альбомы Asian Dub Foundation